Hofstadter je priimek več ljudi:

 Douglas R. Hofstadter, ameriški kognitivni znanstvenik
 Robert Hofstadter (1915–1990), ameriški fizik, nobelovec.